

Салча () — місто у повіті Сучава.
 Салча () — комуна у повіті Мехедінць.
 Салча () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Салча.
 Салча () — комуна у повіті Прахова.
 Салча () — село у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Салча.
 Салча () — комуна у повіті Телеорман.
 Салча () — село у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Салча.
 Салча () — село у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Фрекецей.
 Салча () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Тісеу.
 Салча () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Умбререшть.
 Салча () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Арджетоая.
 Салча () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Слетіоара.

Салчія () — село у Тараклійському районі.
 Салча () — село у Аненій-Нойському районі.
 Салча () — село у Шолданештському районі.